«Время ведьм» () — художественный фильм, снятый режиссёром Джорджем Ромеро и вышедший на экраны в 1973 году.

Сюжет 
39-летняя домохозяйка Джоан Митчел живёт в большом пригородном доме Питтсбурга с мужем Джеком, успешным бизнесменом, и 19-летней дочерью Никки, студенткой местного колледжа. Несмотря на кажущееся благополучие, женщина глубоко несчастна. Вся её жизнь — занятие домашней работой, к тому же муж, сильно занятый своим бизнесом, практически не уделяет Джоан времени и проводит в командировках недели. Во время одного из собраний жителей городка она знакомится с Марион Гамильтон, местной толковательницей Таро и лидером магической секты. Джоан приобретает книгу «Быть Ведьмой. Учебник для начинающих» и погружается в изучение колдовства, и грань между реальностью и фантазией начинает для неё постепенно стираться…

В ролях 
 Нил Фишер — доктор Миллер
 Дэрил Монтгомери — Ларропропри
 Кен Питерс — Джон Фуллер
 Вирджиния Гринвальд — Марион Гамильтон

См. также 
 Фильмография Джорджа Ромеро

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы о ведьмах
Фильмы США 1972 года
Фильмы о предпринимателях
Фильмы о студентах